A1 o Autovia del Nord, carretera espanyola 
 DIN A1, format de paper gran segons la norma ISO 216
 A-1 Ring, circuit automobilístic situat prop de Spielberg, Estíria, Àustria 
 A1, llenguatge de programació successor de l'A-0
 A1, nivell inicial d'un idioma segons el marc europeu comú de referència per a les llengües
 A1 (grup de música)
 vitamina A1 o retinol
 A1 liga Ožujsko o lliga croata de bàsquet
 Audi A1, un model de cotxe
 A1, estrella de la constel·lació de la Quilla
 A1, permís de conduir vàlid per a motocicletes de fins a 125 cc